Głodowo (gromada w powiecie koszalińskim)
 Głodowo (gromada w powiecie lipnowskim)